

Geografia 
 Arrondissement di Mirande – arrondissement dipartimentale della Francia situato nel dipartimento del Gers, nella regione Occitania
 Cantone di Mirande – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Mirande
 Mirande – comune francese nel dipartimento del Gers, regione del Midi-Pirenei

Persone 
 Jon Mirande – scrittore e poeta basco
 Ludovic Mirande – ex calciatore francese martinicano
 Yves Mirande – commediografo, sceneggiatore e regista francese